Уильям Уорд:
 Уорд, Уильям (1766—1826) — английский гравёр.
 Уорд, Уильям (1867—1920) — английский шахматист.
 Уорд, Уильям (1877—1946) — британский политик и яхсмен, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1908 в парусном спорте.